Кубок світу з тріатлону 2021 розпочався 22 травня у португальському Лісабоні. Пізній старт турніру пов'язаний з обмеженнями, які викликала коронавірусна хвороба.

Загальна інформація

Лісабон

Чоловіки

Жінки

Арцакена

Чоловіки

Жінки

Уатулько

Чоловіки

Жінки

Карлові Вари

Чоловіки

Жінки

Хеундегу

Чоловіки

Жінки

Тхоньєн

Чоловіки

Жінки

Примітки 

Тріатлон
Спортивні події 2021